„Џил и Дон” је југословенски ТВ филм из 2002. године. Режирао га је Миливоје Мишко Милојевић који је написао и сценарио по делу Леонарда Гершеа.

Улоге 

|-
|Катарина Ерић || Џил
|-
|Данијел Сич || Дон Бакер
|-
|Тања Бошковић || Госпођа. Бејкер
|-
|Ненад Гвозденовић ||
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски филмови
Српски филмови
Филмови 2002.
Телевизијски филмови
Српски телевизијски филмови
Српске телевизијске драме
Телевизијске драме
Филмске драме